Ez a szócikk tartalmazza a 2018-as Australian Open vegyes páros mérkőzéseit.

A címvédő az Abigail Spears–Juan Sebastián Cabal-páros, őket azonban a negyeddöntőben a Babos Tímea–Róhan Bópanna magyar-indiai kettős elütötte a továbbjutástól.

Babos Tímea a vegyes párosban 2017-ben Roland Garrost nyert indiai Róhan Bópanna párjaként 5. kiemeltként indult, és a döntőig jutott, ahol azonban 6–2, 4–6, [9–11] arányban vereséget szenvedett a bajnoki címet ezzel megszerző Gabriela Dabrowski–Mate Pavić kanadai-horvát kettőstől.

Kiemeltek

Főtábla
 WC = szabadkártyások
 R = feladták
 w/o = az ellenfél visszalépett
 ALT = helyettes

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Források
Sorsolási tábla

Vegyes